Chipinge, auch Chipinga oder Chapina, benannt nach einem hier ansässigen traditionellen Oberhaupt, ist eine Stadt in der Provinz Manicaland in Simbabwe. Sie hat etwa 25.000 Einwohner (Volkszählung 2012) und liegt in einem Tal der Eastern Highlands nahe der Grenze zu Mosambik.

Chipinge liegt nahe der Chimanimani-Berge. Nahe der Stadt entspringt der Fluss Buzi.

In Chipinge leben vor allem Ndebele. Die Stadt ist von Mutare aus über die Straße zu erreichen. Das Klima ist heiß und feucht (1.105 mm durchschnittlicher jährlicher Niederschlag), was Landwirtschaft begünstigt. Die Bauern pflanzen Tee, Kaffee und Macademianüsse. Es gibt eine Schule, ein Krankenhaus und eine 1.000 Meter lange Flugpiste.

Bis 1976 hatte Chipinga eine Molkerei. Die Milchlandwirtschaft ist weitgehend verschwunden, seit der Kaffeeanbau wegen einer hier angesiedelten Zuchtstation expandierte.

Klimatabelle 

Ort in Simbabwe
Provinz Manicaland
Ort in Afrika